HLV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Helenvale (Australia)